Ruta 90 o Carretera 90 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 90, en la provincia del Chaco, sobre parte de la traza de la antigua Ruta Nacional 90.

Chile 
 Ruta CH-90
 Ruta F-90

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 90.

México 
 Carretera Federal 90.

Uruguay 
 Ruta 90.

Carreteras por número